Muddy (Illinois)
Muddy (Montana)

Desambiguações de topônimos